Il Campionato bielorusso di calcio a 5 2008-2009 è stato il ventunesimo Campionato bielorusso di calcio a 5 e si è svolto nella stagione 2009/2010 con la formula del girone all'italiana formato da 16 formazioni.

Al termine del campionato la vittoria è andata al Mapid Minsk, conquistando così il suo secondo titolo della storia.

Classifica finale

Collegamenti esterni

Campionato bielorusso di calcio a 5
Calcio a 5 nel 2009
Calcio a 5 nel 2010